Эренсверд () — шведская фамилия.

 Эренсверд, Августин (1710—1772) — шведский фельдмаршал.
 Эренсверд, Агнета (; род 1949 г.) — шведская актриса и режиссёр.
 Эренсверд, Карл Август (1745—1800) — шведский адмирал, теоретик искусства, художник, гравёр и архитектор.
 Эренсверд, Карл Август (1892—1974) — шведский генерал.